Tabletop Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Tabletop Creek (Carron River), Nebenfluss des Carron River in Queensland
 Tabletop Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland